Příjmení Albert nosí více různých osobností:

 Auguste Albert – francouzský jachtař
 Bohuslav Albert (1890–1952) – český lékař, první ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně, syn Františka Alberta, synovec Eduarda Alberta
 Dag Albert (* 1969) – švédský reprezentant v jezdeckém sportu
 Eduard Albert (1841–1900) – český chirurg, bratr Františka Alberta, strýc Bohuslava Alberta
 Eddie Albert (1906–2005) – americký herec
 Eugene Francis Charles d'Albert (1864–1932) – hudební skladatel
 Flórián Albert (1941–2011) – maďarský fotbalista
 František Albert – více různých osobností
 Georges-Henri Albert (1885–???) – francouzský fotbalista
 Heinrich Albert (1604–1651) – německý hudební skladatel a básník
 Heinrich Albert (1870–1950) – německý kytarista a hudební skladatel
 Charles Albert – francouzský boxer
 Ilse Albert (* 1929) – rakouská plavkyně
 Ion Albert (1910–1990) – rumunský sportovní gymnasta
 Jegbefumere Albert (* 1981) – nigerijský boxer
 John Albert (* 1949) – britský kanoista
 Joseph Albert (1825–1886) – německý fotograf a vynálezce
 Joseph Albert (volejbalista) (* 1961) – kanadský volejbalista
 Karel Albert (1901–1987) – belgický hudební skladatel
 Karsten Albert (* 1968) – německý sáňkař
 Kurt Albert (1954–2010) – německý horolezec
 Louis Albert (1898–1951) – francouzský skokan na lyžích
 Marko Albert (* 1979) – estonský triatlonista
 Martine Albert (* 1973) – kanadská biatlonistka
 Morris Albert (*1951) - brazilský zpěvák (civilní jméno Maurício Alberto Kaisermann)
 Richard Albert (* 1963) – kanadský lední hokejista
 Sándor Albert (* 1943) – slovenský politik
 Stephen Albert (1941–1992) – americký hudební skladatel

Externí odkazy